Příjmení Hojný nese více různých osobností:

 Eliška Hojná (* 2000) – česká reprezentantka v orientačním běhu
 Ladislav Hojný (* 1944) – český akademický malíř, ilustrátor, grafik a typograf
 Ľudovít Hojný (1939–1991) – slovenský fotbalista, záložník
 Stanislav Hojný (1920–2000) – český pedagog a hráč na bicí nástroje